Франконвиль:

 Франконвиль () — коммуна во французском департаменте Валь-д’Уаз региона Иль-де-Франс.
 Франконвиль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.